Сезон 1947 — 3-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР и 2-й сезон в первой группе.

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР

Товарищеский матч

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Ссылки
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1947
1947
Крылья Советов